Desa Sukamahi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukamahi (administrativ by i Indonesien, lat -6,69, long 107,13), Jawa Barat, 
 Desa Sukamahi (administrativ by i Indonesien, lat -6,38, long 107,18), Jawa Barat, 
 Desa Sukamahi (administrativ by i Indonesien, lat -6,68, long 106,88), Jawa Barat, 
 Desa Sukamahi (administrativ by i Indonesien, lat -7,28, long 108,16), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar